T44 ou T-44 peut signifier :
 Allison T44, un turbopropulseur américain ;
 Cooper T44, une formule 1 de l'écurie Cooper Car Company ;
 Intoxication par médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome, d’après la classification internationale des maladies ;
 , une classification en athlétisme handisport ;
 T-44, un char d’assaut soviétique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres